Lilius ist der Familienname folgender Personen:

 Aloisius Lilius (1510–1576), Mediziner, der an der Universität von Perugia lehrte
 Charlotte Lilius, Autorin, übersetzte u. a. 1950 den Roman Sinuhe der Ägypter aus dem Finnischen ins Deutsche, außerdem schwedische und dänische Bücher 
 Franciszek Lilius (* um 1600; † 1657), polnischer Komponist
 Henrik Lilius (* 1939), finnischer Kunst- und Architekturhistoriker
 Ulf Lilius (* 1972), schwedischer Manager
 Wincenty Lilius (1570–1636), polnischer Komponist italienischer Herkunft

Lilius steht für.
 Lilius (Mondkrater), benannt nach Aloisius Lilius